Bassett Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bassett Hill (Massachusetts)
 Bassett Hill (New Hampshire)